Un autre monde peut désigner :

Littérature 
Un autre monde, un livre publié en 1844, conçu et illustré par Grandville avec un texte de Taxile Delord.
Un autre monde, une nouvelle de J.-H. Rosny aîné publié en 1895.
Un autre monde, un livre de Joseph Stiglitz publié en 2006.
Un autre monde, un roman de Michka Assayas publié en 2016.

Films 
Un autre monde, un court métrage de Jean Jabely sorti en 1965.
, un téléfilm de Larry Elikann tourné en 1988 ;
Un autre monde, un téléfilm de Gabriel Aghion tourné en 2011 ;
Un autre monde, un film de Stéphane Brizé sorti en 2021.

Musique 
Un autre monde, un album du chanteur Daniel Balavoine sorti en 1980.
Un autre monde, un album du groupe Téléphone sorti en 1984, et qui contient la chanson de même titre.
Un autre monde, la reprise de cette chanson par le groupe Superbus en 2015.

Voir aussi
 
 

Homonymie de titre